Нона Налбантска е майката на Райна Попгеоргиева.

Биография 
Родена е в село Паталеница, област Пазарджик през 1835 г. Съпругът ѝ е свещеникът Георги Футеков, от когото има 6 деца: Райна, Атанас, Мария, Васил, Пена и Захари. Умира в София през 1923 г. костите ѝ са преместени от София и положени до останките на съпруга ѝ в Панагюрище около 1941 г.

Източници 

Райна Княгиня
Хора от област Пазарджик
Починали в София